Северный дивизион Американской футбольной конференции (сокращенно чаще всего именуется как Север АФК) — один из четырёх дивизионов Американской футбольной конференции, которая в свою очередь является частью Национальной футбольной лиги. На данный момент в дивизион входят четыре команды — «Балтимор Рэйвенс», «Цинциннати Бенгалс», «Кливленд Браунс», «Питтсбург Стилерз». Дивизион был образован в 2002 году, когда лига расширилась до 32 команд. Север АФК заменил собой Центр АФК, существовавший с 1970 до 2001 года.

Победители дивизиона

Попадания в плей-офф 

1 До 1996 года команда была известна как «Хьюстон Ойлерс», и были известны как «Теннеси Ойлерз» с 1997 по 1998 год. В 2002 году команда была перемещена в дивизион «Юг АФК».

2 В 2002 году команда была перемещена в дивизион «Юг АФК».

Дивизионы НФЛ
Появились в 1970 году в США